Трегюнк () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Кемпер, кантон Моэлан-сюр-Мер. Расположена в 28 км к юго-востоку от Кемпера и в 94 км к западу от Ванна, в 7 км от национальной автомагистрали N165, на побережье Атлантического океана.

Население (2019) — 7 064 человека.

Достопримечательности 
 Неоготическая приходская церковь Святого Марка середины XIX века
 Готическая часовня Святого Филиберта XVI века
 Шато (вилла) на мысе Тревиньон
 Шато Керминауэ начала XX века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 3,4 %
 промышленность — 22,7 %
 строительство — 8,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 44,4 %
 государственные и муниципальные службы — 21,0 %

Уровень безработицы (2018) — 11,0 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 23 470 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Трегюнка с 2014 года занимает социалист Оливье Беллек (Olivier Bellec). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый список был единственным.

Города-побратимы 
  Каррик-он-Шур, Ирландия

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея